Tegal (stad), een stadsgemeente in Centraal-Java (Java, Indonesië)
Tegal (regentschap), een regentschap in Centraal-Java (Java, Indonesië)
Tega (dialect)
Tégal (verzetsorganisatie), een inlichtingen- en verzetsorganisatie in Frankrijk en België tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Tegal (Cikedal)
Tegal (Kemang)